Зи́гфрид Шве́дский (ум. ок. 1045) — епископ западной церкви, миссионер.

Святой Римской католической церкви, почитаемый в Швеции (день памяти 15 февраля).

Биография 
По некоторым сведениям, в 995 году Зигфрид был монахом в Западной Англии. Прибыл в Норвегию вместе с предводителем викингов Олафом I, после чего миссионерствовал в Швеции. В 1008 году около Уппсалы крестил короля Олафа. Когда Зигфрид вернулся в родной Веренд, он обнаружил плавающее на озере деревянное ведро, в котором находились отрубленные головы его родственников. Их реликвии хранятся в соборе в Векшё. Позже, спасаясь от сопротивления крестьян, он бежал на Готланд. Зигфрид основал первое шведское епископство в Скаре. В 1030 году посетил Бремен.

Почитание 

Святой Зигфрид умер 15 февраля (год неизвестен) и был погребён в южной Швеции. Мощи святого Зигфрида были уничтожены в XVI веке во время шведской Реформации. Зигфрид Шведский был одним из самых почитаемых покровителей Швеции, его также почитали в Дании и Норвегии.

Иконография 
Чаще всего художники-иконописцы изображали его в одеянии епископа, благословляющего море с палубы корабля (рядом с угрожающими ему бесами).

Этимология имени 
На древненемецком языке имя святого означает sigu (победа) и fridu (защита от вооруженной силы, мир): «победоносный защитник».

Источники 
 Schmid Toni. Den helige Sigfrid. I. Lund, 1931.
 Larsson Lars-Olof. Den helige Sigfrid och Växjöstiftets äldsta historia
 Святой Зигфрид Шведский, епископ — покровитель Швеции (вместе с Олафом)
 Житие святого Зигфрида

Умершие 15 февраля
Святые по алфавиту
Святые Швеции
Католические святые
Христианские святые XI века